

1991

Ссылки 
 Английские фильмы 1991 года на сайте Internet Movie Database

Фильмы Великобритании по годам
Фильмы Великобритании 1991 года